Il gruppo della schoepite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della schoepite 
 Metaschoepite
 Paraschoepite
 Schoepite

Note 

Schoepite